Охо дел Буеј има више значења:

 Охо дел Буеј (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо дел Буеј (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо дел Буеј (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо дел Буеј (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику